L'expression Bras coupé peut se référer à:

Toponymes
Lac du Bras Coupé (rivière Opawica), un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière du Bras Coupé un affluent de la rivière Désert, coulant au Nord du fleuve Saint-Laurent, dans Montcerf-Lytton, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.
Zec Bras-Coupé–Désert, une zone d'exploitation contrôlée (Zec), située dans le territoire non organisé de Lac-Pythonga, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.

Cinéma
Bras-Coupé est le nom fictif d'une esclave nommé Squire, qui a vécu du début du  à 1837 en Louisiane.